Herrhausen ist der Name von:

Herrhausen am Harz, Stadtteil von Seesen
Alfred Herrhausen (1930–1989), Vorstandssprecher der Deutschen Bank
Traudl Herrhausen (* 1943), Ärztin und hessische Politikerin, zweite Ehefrau von Alfred Herrhausen